

Калек — село в гміні Любсько Жарського повіту Любуського воєводства
 Калек — село в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Калек — село в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства